Cobham – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Cobham – miasto w hrabstwie Surrey (Anglia)